Sonata Kreutzer  se poate referi la:
 Literatură
 Sonata Kreutzer (Kreițerova sonata) – nuvelă scrisă de Lev Tolstoi în 1889;

 Muzică
Sonata No. 9 (Beethoven) pentru vioară de Ludwig van Beethoven (1803) – sonata dedicată lui Rodolphe Kreutzer;

 Film
 1914 Sonata Kreutzer – film rusesc de Vladimir Gardine;
 1937 Sonata Kreutzerer – film german de Veit Harlan;
 1956 La Sonate à Kreutzer – scurtmetraj francez de Éric Rohmer;
 1987 Sonata Kreutzer (Крейцерова соната) – film sovietic în regia Sofia Milkina și Mihail Șveițer;